Chibombo steht für:

 Chibombo (Sambia), Stadt in Sambia
 Chibombo (Distrikt), Distrikt in Sambia